Дон Черри:
  (1924—2018) — американский эстрадный певец.
  (род. 1934) — канадский хоккейный эксперт и комментатор.
 Черри, Дональд Юджин (1936—1995) — американский музыкант, джазовый трубач.